Spojení písmen A a R může mít různé významy:

AR 
 Amatérské radio – radioamatérský časopis
 Augmented reality (angl.) – rozšířená realita
 Arkansas – stát v USA
 Augustus Rex – polský král a saský kurfiřt, odvozeně potom první značka míšeňského porcelánu
 AR – kód ISO 3166-2 pro Argentinu
 AM-AR – kód ISO 3166-2 pro provincii Ararat
 CH-AR – kód ISO 3166-2 pro kanton Appenzell Ausserrhoden
 CL-AR – kód ISO 3166-2 pro region Araucanía
 Archeologické rozhledy – odborný časopis
 Adenosinový receptor (také P1 purinoreceptor) – receptor, na který se váže adenosin – patří do skupiny receptorů spřažených s G proteinem.

Ar 
 argon (z latinského argonum) – chemický prvek
 Malgašský ariary – zkratka měny používané na Madagaskaru
 aryl – funkční skupina v organické chemii

Ar 
 relativní atomová hmotnost

ar 
 ar (jednotka plochy) – jednotka plošného obsahu o velikosti 100 m²
 ar (Unix) – unixový formát archivu a nástroj pro práci s ním.
 arabština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.ar 
 .ar – internetová doména nejvyššího řádu pro Argentinu

Externí odkazy 
 

Zkratky
Značky